Municipio de Benedict puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Benedict (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de Benedict (condado de Sanborn, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Sanborn.